Искровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Искровское сельское поселение — входит в Звериноголовский район

Новосибирская область
 Искровское сельское поселение — входит в Черепановский район

Омская область
 Искровское сельское поселение — входит в Называевский район

Рязанская область
 Искровское сельское поселение — входит в Рязанский район

Саратовская область
 Искровское сельское поселение — входит в Александрово-Гайский район